Candelaria of (La) Candelária (Spaans voor: Maria-Lichtmis) kan verwijzen naar:

Argentinië
 Candelaria (departement), een departement in de provincie Misiones
 La Candelaria (departement), een departement in de provincie Salta
 La Candelaria (Salta), een plaats in de provincie Salta

Brazilië:
 Candelária (Rio Grande do Sul), een gemeente in de deelstaat Rio Grande do Sul
 Kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Candelária, een kerkgebouw in de stad Rio de Janeiro

Colombia:
 Candelaria (Atlántico), een gemeente in het departement Atlántico
 Candelaria (Valle del Cauca), een gemeente in het departement Valle del Cauca
 La Candelaria (Bogota), het oude stadscentrum van de hoofdstad Bogota

Cuba:
 Candelaria (Cuba), en gemeente in de provincie Pinar del Río

El Salvador:
 Candelaria (Cuscatlán), een gemeente in het departement Cuscatlán
 Candelaria de la Frontera, een gemeente in het departement Santa Ana

Filipijnen:
 Candelaria (Quezon), een gemeente in de provincie Quezon
 Candelaria (Zambales), een gemeente in de provincie Zambales

Honduras:
 Candelaria (Honduras), een gemeente in het departement Lempira

Mexico:
 Candelaria (Campeche), een plaats in de deelstaat Campeche
 Candelaria (gemeente in Campeche), de gelijknamige gemeente
Candelaria Loxicha, een gemeente in Oaxaca
 Candelaria (rivier), een rivier die afvloeit in de Golf van Mexico

Portugal:
 Candelária (Ponta Delgada), een plaats (freguesia) in de gemeente Ponta Delgada
 Candelária (Madalena), een plaats (freguesia) in de gemeente Madalena

Puerto Rico:
 Candelaria (Puerto Rico), een plaats in de vrijstaat Puerto Rico

Spanje:
 Candelaria (Tenerife), een gemeente in de provincie Santa Cruz de Tenerife

Venezuela:
 Candelaria (Trujillo), een gemeente in de staat Trujillo

Biologie:
 Candelaria (korstmos), een geslacht van korstmossen uit de familie Candelariaceae
 Candelaria (reptiel), een uitgestorven reptielengeslacht